Geochelone burchardi ou tortue géante de Tenerife est une espèce éteinte de tortues de la famille des Testudinidae. Elle était endémique des îles Canaries, en particulier l'île de Tenerife.

Cette grande tortue est semblable à celles actuelles de certaines îles océaniques comme les îles Galápagos dans l'océan Pacifique et les Seychelles dans l'océan Indien. Les restes de Geochelone burchardi trouvés sur l'île de Tenerife datent du Miocène. Cette espèce aurait survécu sur l'île jusqu'au Pléistocène supérieur ; leur extinction serait due à des événements volcaniques bien avant l'arrivée des humains. Sur cette île les plus célèbres restes sont un nid d'œufs fossilisés qui ont été trouvés dans un sol volcanique dans le sud de Tenerife, dans la municipalité actuelle de Adeje. Des restes d'os et de carapaces ont également été découverts.

Une autre espèce éteinte appelée Geochelone vulcanica a vécu sur l'île de Grande Canarie. Sur les îles de Fuerteventura et Lanzarote, des œufs fossiles de deux espèces non encore identifiées de tortues géantes ont été signalés.

Notes et références 

Sauropside du Cénozoïque
Espèce de sauropsides préhistoriques (nom scientifique)
Faune endémique de Tenerife
Paléontologie en Espagne
Taxon fossile décrit en 1926